Хасслер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Хасслер, Оливер (род. 1988) — немецкий борец греко-римского стиля, призёр чемпионата мира.
 Хасслер, Эмиль (1864—1937) — швейцарский ботаник, врач, хирург и этнограф.

Составные фамилии 
 Матиас-Хасслер, Милдред Эстер (1906—1995) — американский ботаник.

См. также 
 Хаслер